Vainshtein (in englischer Transkription, auch Wainschtein in hier üblicher Transkription) ist der Familienname folgender Personen:

Arkady Vainshtein (* 1942), russisch-US-amerikanischer Physiker
Ron Vainshtein (* 1995), israelischer Eishockeyspieler
Boris Konstantinowitsch Wainschtein (1921–1996), russischer Kristallograph
Lew Matwejewitsch Wainschtein (1916–2004), sowjetischer Sportschütze